Záchranáři mohou být:

příslušníci skupiny nebo organizace určené k záchraně či ochraně osob (například Integrovaný záchranný systém)
vodní záchranáři
báňští záchranáři
policejní záchranáři

v kultuře
Záchranáři (seriál, 1991) – britsko-australský televizní seriál z roku 1991
Záchranáři (seriál, 2003) – slovensko-český televizní seriál z roku 2003
Záchranáři (film, 1977), uváděno i pod názvem Zachránci – americký animovaný film z roku 1977
Záchranáři (film, 2006) – americký akční hraný film z roku 2006
Záchranáři 3D – kanadský dokumentární film z roku 2011
Záchranáři u protinožců – americký animovaný film z roku 1990